

Жабокреки — село, громада округу Мартін, Жилінський край.
 Жабокреки-над-Нітроу — село, громада округу Партизанське, Тренчинський край.

Див. також 
 Жабокруки (значення)